Фторсульфонат рубидия — неорганическое соединение,
соль рубидия и фторсульфоновой кислоты
с формулой RbSOF,
белые кристаллы.

Физические свойства 
Фторсульфонат рубидия образует белые кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,87812 нм, b = 0,60318 нм, c = 0,75108 нм, Z = 4
.

Примечания

Литература 
 

Соединения рубидия
Соединения фтора
рубидия